Municipio San Carlos ist der Name folgender Municipios:

 Municipio San Carlos (Santa Cruz) in Bolivien
 Municipio San Carlos (Tamaulipas) in Mexiko
 Municipio San Carlos (Maldonado) in Uruguay